Otto Speidel ist der Name folgender Personen:

* Otto Speidel (Politiker) (1895–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
Otto Speidel (Maler) (1896–1968), deutscher Maler